El Distrito judicial de San Martín es una de las divisiones administrativas judiciales en las que se divide el territorio peruano.

Tiene como sede la ciudad de Moyobamba y su competencia se extiende a la Región San Martín y la provincia de Provincia de Alto Amazonas de la Región Loreto.

Fue creada por la Ley N.º 9362 y se instaló el 2 de mayo de 1942 bajo la presidencia de Manuel Prado Ugarteche.

Consta únicamente de una Sala Mixta.

Véase también 
Poder Judicial del Perú

Distritos judiciales de Perú